Thomas Bradford kan syfta på:

 Thomas Bradford (1745–1838), amerikansk boktryckare
 Thomas Bradford (1777–1853), brittisk militär